Ла Отра Банда има више значења:

 Ла Отра Банда (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Отра Банда (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Отра Банда, Лос Медина (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Отра Банда (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Отра Банда (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Отра Банда, Хуан Галван Васкез (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Отра Банда (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Отра Банда (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Отра Банда (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Отра Банда (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Отра Банда (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Отра Банда (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Отра Банда (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Отра Банда, Колонија Ортиз (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Отра Банда (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику